Alfredo Rodrigo Duarte Silva Tavares, noto come Alfredo Marceneiro – cantante e compositore portoghese
 João Silva Tavares – poeta, scrittore e drammaturgo portoghese
 Judson Silva Tavares – calciatore brasiliano